Wuxi Classic 2011 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 7 och 10 juli 2011 i Wuxi, Kina. Tolv spelare var inbjudna till turneringen och de fyra högst seedade spelarna stod över första omgången. Mark Selby vann turneringen efter att ha slagit landsmannen Ali Carter i finalen med 9–7.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
snooker.org

2011 i Kina
Snookersäsongen 2011/2012
Wuxi Classic
WP:Projekt Kina